Bonaventura de Bagnoregio, sant italià
 Convent de Sant Bonaventura, convent franciscà situat a Llucmajor, Mallorca, dedicat a Sant Bonaventura
 Racó de Sant Bonaventura - els Canalons, paratge protegit del municipi d'Alcoi (Alcoià)